Гражданская гвардия — военизированное формирование, выполняющее полицейские функции в некоторых странах.

В настоящее время Гражданская гвардия существует как:
 Гражданская гвардия Израиля  (с 1974 года)
 Гражданская гвардия Испании  (с 1844 года)
 Гражданская гвардия Шри-Ланки  (c 2007 года)

Исторические 
 Гражданская воздушная гвардия Великобритании () (1938—1939)
 Народная гражданская гвардия (Греция)  (1946—1949)
 Гражданская гвардия Коста-Рики  (1946—1996)
 Гражданская гвардия Нидерландов  [] (1566—1901)
 Гражданская гвардия Перу  (1873—1988)
 Гражданская гвардия Филиппин  (1868—1898)